Sodruzhestva kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gory Sodruzhestva, 
 Sodruzhestva (hav), 

Robotskapade Antarktisförgreningar